Lista meczów reprezentacji Polski w futsalu mężczyzn – wykaz oficjalnych spotkań międzypaństwowych, rozegranych przez seniorską reprezentację Polski w futsalu.

Zobacz też 
 Reprezentacja Polski w futsalu mężczyzn
 Lista meczów reprezentacji Polski kobiet w futsalu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lista w bazie FutsalPlanet.com 

Reprezentacja Polski w futsalu
Polska
Futsal